Aleksander Naruszewicz (zm. 1653) – kasztelan żmudzki
 Aleksander Krzysztof Naruszewicz (zm. 1668) –  podkanclerzy litewski, pisarz wielki litewski, starosta lidzki i rzeżycki, wójt jakowski